Air Force Cross (Verenigd Koninkrijk), een onderscheiding van de Royal Air Force.
Air Force Cross (Verenigde Staten), de een na hoogste dapperheidsonderscheiding van de United States Air Force.